Wilhelm Beinhauer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Beinhauer (Politiker) (1800–1884), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Wilhelm Albert Beinhauer (1832–1906), deutscher Politiker, Abgeordneter im Kasseler Kommunallandtag und im Preußischen Abgeordnetenhaus